Hředle kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Hředle (ort i Tjeckien, lat 50,19, long 13,75), Mellersta Böhmen, 
 Hředle (ort i Tjeckien, lat 49,90, long 13,92), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar